Rina steht für:

 Rina (Vorname), weiblicher Vorname
 Rina (Musikerin) (* 2000), deutsche Rapperin und Sängerin

Rina ist der Familienname folgender Personen:
 Ita Rina     (1907–1979), jugoslawische Schauspielerin
 Lin Rina     (* 1987), deutsche Schriftstellerin und Illustratorin
 Rina Matsuno (1998–2017), japanische Sängerin und Schauspielerin
 Rina Morelli (1908–1976), italienische Schauspielerin

RINA steht für:
 Registro Italiano Navale, eine italienische Schiffs-Klassifizierungsgesellschaft
 Royal Institution of Naval Architects, eine britische Schiffsingenieurgesellschaft
 Recursive InterNetwork Architecture (RINA) ist eine Erneuerung der Transportprotokolle im Internet

Siehe auch:
 Riina
 Rhina

Abkürzung